Carlos Rodríguez peut désigner :
 Carlos Rodríguez (1964-), entraîneur de tennis ;
 Carlos Rodríguez (1990-), footballeur international panaméen ; 
 Carlos Rodríguez (1992-), athlète porto-ricain, spécialiste du sprint ;
 Carlos Alberto Rodríguez (1997-), footballeur international olympique mexicain ; 
 Carlos Rodriguez Cano (2001-), cycliste espagnol.